«Го́рдость и предубежде́ние» () — фильм 2005 года режиссёра Джо Райта по мотивам одноимённого романа Джейн Остин 1813 года. Главную роль исполняет Кира Найтли.

Сюжет 
В семье мелкопоместного дворянина мистера Беннета пять девиц на выданье — Джейн, Элизабет (Лиззи), Мэри, Китти и Лидия. Небогатое имение Лонгборн, где они живут, наследуется по мужской линии, и после смерти мистера Беннета достанется дальнему родственнику Коллинзу, который может просто выставить всех женщин за порог. Поэтому миссис Беннет посвящает всё своё время подыскиванию женихов для дочерей.

Неподалёку от Лонгборна, в Незерфилде, поселяется молодой богатый холостяк Чарльз Бингли с сестрой и его друг, мистер Дарси. На местном балу они знакомятся с Беннетами: Бингли, своим добродушием снискавший симпатии всех присутствующих, явно очарован Джейн. Высокомерный Дарси в беседе с Бингли замечает, что Элизабет «вряд ли способна пробудить в нём чувства»; случайно услышавшая это Лиззи обижается, хотя Дарси явно заинтересовывает её. Обстоятельства позволяют Лиззи снова встретиться с Дарси, но их общение превращается в обмен колкостями.

К Беннетам приезжает наследник имения, мистер Коллинз, напыщенный молодой человек, служащий приходским священником у леди Кэтрин де Бёр. Вскоре он делает предложение Лиззи, но получает категорический отказ. Через какое-то время Коллинз делает предложение подруге Лиззи Шарлотте, которая с радостью его принимает. Между тем сёстры знакомятся с привлекательным лейтенантом Уикхемом. Он рассказывает Лиззи, что Дарси вопреки воле покойного отца лишил его положенной доли наследства. Мнение Лиззи о Дарси ещё более ухудшается.

Бингли неожиданно покидает Незерфилд и возвращается в Лондон. Джейн едет в Лондон к родственникам, в надежде на восстановление отношений. Некоторое время спустя Лиззи отправляется в гости к Коллинзам и посещает Розингс, поместье леди Кэтрин, где вновь встречает Дарси. Отношения между ними постепенно становятся менее отчуждёнными. Однако вскоре полковник Фицуильям, друг мистера Дарси, рассказывает Элизабет, что именно Дарси убедил Бингли оставить Джейн, так как посчитал, что её чувства к Бингли несерьёзны. Возвращаясь из церкви в дом Коллинзов, расстроенная Лиззи сталкивается с Дарси. Тот признаётся, что любит девушку, и предлагает руку и сердце. Несмотря на очевидное влечение к Дарси, оскорблённая формой его признания (Дарси говорит, что полюбил Лиззи «вопреки голосу рассудка» и упоминает низкое социальное положение её семьи), девушка грубо отказывает ему, заявив, что «даже если бы он был единственным мужчиной на свете, она никогда не согласилась бы на брак с ним», и обвиняет его в жестокой несправедливости по отношению к Джейн и Чарльзу, а также к Уикхему.

Лиззи получает от Дарси письмо, в котором тот признаёт, что ошибся насчёт Джейн, приняв её застенчивость за безразличие к Бингли. Также он рассказывает правду об Уикхеме, который промотал полученное наследство и, чтобы поправить свои дела, пытался соблазнить младшую сестру Дарси, Джорджиану, наследницу состояния в 30 тысяч фунтов, но сбежал, узнав, что не сможет распоряжаться этими деньгами. Элизабет понимает, что её суждения о Дарси и Уикхеме с самого начала были неверными. Вернувшись в Лонгборн, она узнаёт, что поездка Джейн в Лондон окончилась ничем. Джейн убеждает себя и окружающих, что она в порядке и Бингли не имеет для неё значения.

Во время путешествия по Дербиширу со своими тётей и дядей, мистером и миссис Гардинер, Лиззи посещает Пемберли, поместье Дарси, и снова встречает его. Дарси любезно приглашает их в гости и знакомит Лиззи с Джорджианой. Их общение прерывает известие о побеге самой младшей сестры, 15-летней Лидии, и Уикхема. Семья Беннет в отчаянии, но вскоре приходят добрые вести: мистер Гардинер нашёл сбежавшую пару, и их венчание уже состоялось. Позднее в разговоре с Лиззи Лидия пробалтывается, что нашёл их с Уикхемом, организовал свадьбу и заплатил за это на самом деле мистер Дарси. Лиззи окончательно признаёт, что сильно ошиблась в Дарси.

Бингли и Дарси возвращаются в Незерфилд. Бингли делает Джейн предложение, которое она с радостью принимает. Беннетам наносит визит леди Кэтрин: оказывается, она откуда-то услышала, что Элизабет претендует на брак с Дарси, и якобы даже обручена с ним; сама леди Кэтрин настаивает, чтобы Дарси женился на Анне, её дочери, как они с его родителями планировали. Не стесняясь в презрительных эпитетах в адрес Лиззи и её семьи, она требует, чтобы та отказалась от притязаний на брак с Дарси. Лиззи жёстко обрывает её, отказывается давать обещания и просит уйти. Расстроенная этим визитом, она не может уснуть. Прогуливаясь на рассвете, она встречает Дарси. Он вновь объясняется ей в любви, и Элизабет соглашается выйти за него замуж. Мистер Беннет, с сомнением отнёсшийся к сватовству Дарси, даёт своё благословение, убедившись, что она действительно любит Дарси.

В ролях

Производство 
Из-за созданного Колином Фёртом эталонного образа мистера Дарси в телесериале 1995 года поиски актёра на эту роль длились около восьми месяцев. Прежде чем был утверждён Мэттью МакФейден, прослушивание прошли более сотни кандидатов.

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Экранизации произведений Джейн Остин
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы Working Title Films
Фильмы США 2005 года